Floris van der Linden (hockeyer), 
Floris van der Linden (voetballer),